Sames puede hacer referencia a:
Sames, lugar de la parroquia de Mián, capital del concejo asturiano de Amieva, en España.
Sames, comuna francesa del departamento de Pirineos Atlánticos, en la región de Aquitania.